Yenicə – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Yenicə – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian